Гвардейский кирасирский полк:
 лейб-гвардии Кирасирский Его величества полк
 лейб-гвардии Кирасирский Ея величества Государыни-Императрицы Марии Феодоровны полк